Slovo satí může mít více významů:
Satí (bohyně)
Satí (obřad) – hinduistický rituál upálení vdovy společně s mrtvým mužem